Skalli peut faire référence à la Sicile en Italie.

Personnalité politique 
 Badia Skalli (1944-), femme politique et députée marocaine. 
 Nouzha Skalli (1950-), ministre marocaine.
 Touria Skalli (1955-), femme politique marocaine.

Artiste 
 Karima Skalli (née en 1963), chanteuse marocaine,
 Moulay Ali Skalli (1927-2007), poète francophone et diplomate marocain,
 Moulay Ali Squalli Houssaini (1932-2018), poète arabophone marocain,

Scientifique 
 Ali Skalli (1959-), ingénieur maroco-suisse inventeur de méthodes de construction de carrés magiques, notamment constitués de nombres premiers, multiplicatifs, y compris de nombres complexes.

Résistant 
 Abdelhadi Skalli (1915-), juriste et signataire du manifeste de l'indépendance le .
 Lalla Hassania Skalli (1934-1917) la joie de vivre.

Divers 
 Skalli est une marque française de bijoux fantaisie ;
 Skalli est le nom d'une petite montagne islandaise, près de Landmannalaugar.

Homonymie de patronyme
Patronyme marocain